Santa Elena de Jamuz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Elena de Jamuz (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Santa Elena de Jamuz (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar